Majed Hassan  (1992. augusztus 1. –) egyesült arab emírségekbeli labdarúgó, az Al-Ahli Dubai középpályása.

Jegyzetek 

1992-ben született személyek
Egyesült arab emírségekbeli labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek